Dora Baret – attrice argentina
 Jeanne Baret – esploratrice francese
 Joseph Louis Alphonse Baret – generale francese
 Yannick Baret – ex calciatore francese